Жозе Пауло Везера Масијел Жуниор (; Сао Пауло, 25. јул 1988), познатији као Паулињо (), бразилски је фудбалер. Тренутно игра за Коринтијанс.

Статистика 

 Ажурирано 3. децембра 2018. године

Референце

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1988.
Бразилски фудбалери
Бразилски фудбалски репрезентативци
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Коринтијанса
Фудбалери Тотенхем хотспера
Фудбалери Барселоне
Фудбалери Гуангџоуа
Фудбалери Ал Ахлија из Џеде
Фудбалери на Светском првенству 2018.